Ильюченко — фамилия:
 Ильюченко, Николай Станиславович (1967—2015) — российский биатлонист и лыжник.
 Ильюченко, Станислав (род. 1990) – российский и немецкий футболист.
 Ильюченко, Татьяна Викторовна  (род. 1973) — российская биатлонистка и лыжница.